I68, I-68 ou I/68 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 I-68, un sous-marin de la Marine impériale japonaise.

Médecine 
 Troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs, d'après la classification internationale des maladies.

Routes 
  Interstate 68 (I-68), une autoroute américaine reliant Morgantown à Hancock ;
  Route slovaque I/68 reliant la frontière polonaise à la frontière hongroise.

Télécommunications 
 Sciphone I68, un smartphone du fabricant chinois Sciphone.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres